Лос Пухидос има више значења:

 Лос Пухидос, Гранха Порсикола (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пухидос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику